Tatlı – centro abitato del distretto di Ağstafa, in Azerbaigian
 Tatlı – centro abitato del distretto di Samux, in Azerbaigian